Первый чемпионат Высшей хоккейной лиги проходил с 11 сентября 2010 года по 28 февраля 2011 года. Обладателем Кубка Братины стала команда «Рубин», в финале обыгравшая клуб «Нефтяник».

Клубы 
{| class="wikitable" style="width:1085px; text-align:left"
! style="background: #eeeeee; text-align:center;" width="120" | Команда
! style="background: #eeeeee;text-align:center;" width="110" | Город
! style="background: #eeeeee;text-align:center;" width="180" | Арена
! style="background: #eeeeee;text-align:center;" width="152" | Команда КХЛ
! style="background: #eeeeee;text-align:center;" width="185" | Команда МХЛ
! style="background: #eeeeee;text-align:center;" width="20" | Основана
! style="background: #eeeeee;text-align:left;" width="40" | в ВХЛ
|-
! style="background:#FF9999; color: #FFFFFF; text-align:center" colspan=7 | Восточная конференция
|-
| «Мечел»
|  Челябинск
| ЛДС «Мечел»
|«Трактор» Челябинск
|«Белые Медведи» Челябинск
| align=center | 1948
| align=center | 2010
|-
| «Ижсталь»
|  Ижевск
| ЛД «Ижсталь»
|
|
| align=center | 1959
| align=center | 2010
|-
| «Казцинк-Торпедо»
|  Усть-Каменогорск
| ДС им. Б. Александрова
|
|
| align=center | 1955
| align=center | 2010
|-
|«Рубин»
|  Тюмень
| Дворец спорта
|
|«Газовик» Тюмень
| align=center | 1959
| align=center | 2010
|-
| «Спутник»
|  Нижний Тагил
| ЛДС им. В. К. Сотникова
|«Автомобилист» Екатеринбург
|«Авто» Екатеринбург
| align=center | 1987
| align=center | 2010
|-
| «Ермак»
|  Ангарск
| Арена Ермак
|«Металлург» Новокузнецк
|«Кузнецкие медведи» Новокузнецк
| align=center | 1958
| align=center | 2010
|-
| «Торос»
|  Нефтекамск
| ДС «Нефтекамск»
|«Салават Юлаев» Уфа
|«Толпар» Уфа
| align=center | 1988
| align=center | 2010
|-
| «Молот-Прикамье»
|  Пермь
| УДС «Молот»
|
|
| align=center | 1948
| align=center | 2010
|-
| «Южный Урал»
|  Орск
| ДС «Юбилейный»
|«Металлург» Магнитогорск
|«Стальные Лисы» Магнитогорск
| align=center | 1958
| align=center | 2010
|-
| «Зауралье»|  Курган
| ЛДС «Мостовик»
|«Сибирь» Новосибирск
|«Сибирские Снайперы» Новосибирск
| align=center | 1994
| align=center | 2010
|-
! style="background:#3366FF; color: #FFFFFF; text-align:center" colspan=7 | Западная конференция
|-
| ХК «ВМФ»|  Санкт-Петербург
| СК «Юбилейный»
| СКА Санкт-Петербург
| СКА-1946 Санкт-Петербург
| align=center | 2008
| align=center | 2010
|-
| ХК «Саров»| Саров
|ЛД «Саров»
|«Торпедо» Нижний Новгород
|«Чайка» Нижний Новгород
| align=center | 2002
| align=center | 2010
|-
| «Кристалл»|  Саратов
| ДС «Кристалл»
|
|
| align=center | 1948
| align=center | 2010
|-
| «Дизель»|  Пенза
| ЛДС «Темп»
|«Северсталь» Череповец
|«Алмаз» Череповец
| align=center | 1955
| align=center | 2010
|-
| «Ариада-Акпарс»|  Волжск
| ЛК «Ариада»
|«Нефтехимик» Нижнекамск
|
| align=center | 1996
| align=center | 2010
|-
| «Динамо»|  Тверь
| СК «Юбилейный»
|«Динамо» Москва
|«Шериф» Тверь
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-
|  ХК «Рязань»|  Рязань
| ДС «Олимпийский»
|«Атлант» Московская область
|«Мытищинские Атланты» Мытищи
| align=center | 1955
| align=center | 2010
|-
| Нефтяник|  Альметьевск
| ДС «Юбилейный»
|«Ак Барс» Казань
|«Барс» Казань
| align=center | 1965
| align=center | 2010
|-
| «Лада»|  Тольятти
| ДС «Волгарь»
|
|«Ладья» Тольятти
| align=center | 1976
| align=center | 2010
|-
| «Крылья Советов»'|  Москва
| УДС «Крылья Советов»
| «Спартак» Москва
|МХК «Крылья Советов» Москва
| align=center | 1947
| align=center | 2010
|-
|}

 Регулярный чемпионат 

 Формат 
Двадцать клубов ВХЛ делятся на две конференции по территориальному признаку - на Западную и Восточную, по десять клубов в каждой конференции. В ходе регулярного чемпионата команда проводит с каждым из соперников внутри своей конференции по 4 матча - два дома и два на выезде (36 матчей), и с представителями противоположной конференции по 2 матча - один дома и один на выезде (20 матчей). Таким образом каждая из команд проводит в ходе регулярного чемпионата по 56 матчей каждая.

 Итоговая таблица 

  М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Лучшие игроки по месяцам

Основные события

Плей-офф 

В каждой Конференции серии матчей 1/4 и 1/2 финала проводятся до трех побед, максимальное количество матчей – пять.  Серии матчей финала Конференций и матчей финала Чемпионата проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей – семь.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт BХЛ

2010 год в хоккее
2011 год в хоккее
Высшая хоккейная лига